34 steht für:
 das Jahr 34 n. Chr.
 das Jahr 34 v. Chr.
 Vierunddreißig, natürliche Zahl

Siehe auch:

 Rule 34 (Regel 34), Begriff des Zeitgeistes